Die Abkürzung QMS bedeutet:
 Qualitätsmanagementsystem, eine Methodik zur Optimierung von Geschäftsprozessen und Produktionsabläufen in Hinblick auf Produktqualität und Kundenzufriedenheit und unter Verwendung des Konzeptes der kontinuierlichen Verbesserung; siehe auch Qualitätsmanagement (QM)
 Qualitätsring Medizinische Software, ein Zusammenschluss von Lösungsanbietern und Dienstleistern im Gesundheitswesen
 Quicksilver Messenger Service, eine psychedelische US-Rockband aus San Francisco
 QMS (Hersteller), ein ehemaliger Hersteller von Druckern; siehe Konica Minolta
 Quelle Media Server, eine Datenbank, die das Versandhaus Quelle zur Erstellung von Katalogen benutzt
 Quadrupol-Massenspektrometer, ein Typ oder eine Unterklasse der Massenspektrometer; siehe Massenspektrometrie

 
QMS